Das Open Gaz de France 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 15. bis 20. Februar 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Paris